Mandarino ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeo Mandarino (1913–1996), argentinischer Tangosänger
 José Edison Mandarino (* 1941), brasilianischer Tennisspieler
 Joseph Anthony Mandarino (1929–2007), US-amerikanischer Mineraloge
 Mike Mandarino (1921–1985), US-amerikanischer Footballspieler